Røde vinger, Red Wing eller Redwing kan henvise til flere emner:

Steder

Canada 
 Redwing, Canada – kommune i Canada

USA 
 Redwing, Kansas – et område i Barton County, Kansas
 Red Wing krateret, stort meteorkrater i McKenzie County, North Dakota
 Red Wing – er en by i staten Minnesota

Sport 
 Detroit Red Wings – NHL ishockeyhold

Andre 
 Red Wings Airlines – tidligere flyselskab fra Rusland
 Operation Redwing – kodenavnet på 17 amerikanske atomprøvesprængninger i 1956
 Vindrossel – det engelske navn for fuglen er Redwing
 "Røde Vinger" er en øvelse i BDSM